Louis Perrier (1835-1912), médecin et fondateur de la future source d'eau minérale homonyme ;
 Louis Perrier (1849-1913), architecte et personnalité politique suisse ;
 Louis Perrier (1875-1953), théologien, médecin et spéléologue français.